Mami é uma deusa da epopeia babilônica Atracasis e em outras lendas criacionistas. Ela provavelmente foi o sinônimo de Ninursague. Esteve envolvida na criação da humanidade do barro e do sangue. Como as lendas de Nintu afirmam que ela moldou quatorze pedaços de argila fundamental que ela formou em divindades uterinas, sete na esquerda e sete na direita com um tijolo entre eles, o que produziu os primeiros sete pares de embriões humanos. Ela pode ter tornado-se Belet Ili ("Amante dos Deuses") quando, por sugestão de Enqui, os deuses mataram um entre eles mesmos e usaram sua carne e sangue, misturados com barro, para criar a humanidade. Mami também é conhecida como Belet-ili ou Nintu. Formas diferentes de seu nome incluem Mama e Mamitum.

Referências
 Michael Jordan, Enciclopédia dos Deuses, Kyle Cathie Limited, 2002

Ligações externas
 Mami - Enciclopédia Mítica

Mitologia babilónica
Deusas criadoras